Riečka – miejscowość na Słowacji w powiecie Bańska Bystrzyca
 Riečka – miejscowość na Słowacji w powiecie Rymawska Sobota
 Riečka – potok, dopływ Kamienki
 Riečka – potok, dopływ Ondavy
 Riečka – potok, dopływ Veselianki